Вестендорф може бити:

 Вестендорф (Алгој), општина у округу Осталгој, у њемачкој покрајини Баварска.
 Вестендорф (Округ Аугсбург), општина у округу Аугсбург, у њемачкој покрајини Баварска.